U74 steht für:
 HMAS Swan (U74), ein Militärschiff der Royal Australian Navy während des Zweiten Weltkriegs
 die Linie U74 im Netz der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien

U 74 steht für:
 SM U 74, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 74 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U74